Виктор Гаври́лович Кро́тов () — российский писатель.

Муж писательницы Марины Сергеевны Романушко, отец писателей Антона Викторовича Кротова, Ксении Викторовны Кротовой. Брат — Яков Гаврилович Кротов.

Биография 
Родился в семье педагогов. Отец — Кротов Гавриил Яковлевич (1910—1984), мать — Кротова Мария Лазаревна.

Окончил мех.-мат. ф-т МГУ. Работал в системе АН СССР, был учредителем и гл. редактором компьютерного журнала «Диамсоюз». Руководил литературной студией для детей и взрослых «Родник» при клубе «Ладога».

Член Союза литераторов Москвы.

Избранная библиография 
 Этюды о непонятном. Рассказы-эссе. М., «Книга», 1990;
 Бэпсы и копсы. Очерки о биоэнергетических и корпоративных псевдосуществах. М., «Эксперимент квадро», 1993;
 Когда-нибудь стает снег. Избранные трехстишия. М., «Гео», 1995;
 Компас для младенца. Педагогика первого года. М., «КСП», 1995;
 Волшебный возок. Повесть-сказка. Одесса, «Два слона», 1995; (2-е изд. М., «Духовное возрождение», 2001)
 Крямнямчики. Сказки-крошки. М., «Гео», 1996;
 Клоун Щика. Сказки-крошки. М., «Гео», 1996;
 Дорожный скользун. Сказки-крошки. М., «Гео», 1996;
 Сказки-притчи. М., «Гео», 1997;
 Государство чувств. Философия внутреннего ориентирования. М., «Новая школа», 1997;
 Как червячок Игнатий чуть не стал драконом. Сказка. М., «Литература», 1997;
 Массаж мысли. Притчи, сказки, сны, парадоксы, аформизмы. М., «Совершенство», 1997;
 Сказки-крошки. М., «Карапуз», 1997;
 Дом масок. 648 сказок-крошек. М., «Гео», 1999;
 Родники смысла. Христианский словарь афоризмов-определений. Мариуполь, «Светильник», 1998.

Писатели СССР
Писатели России